James Craik steht für:

 James Craik (Córdoba), Ort in Argentinien

James Craik ist der Name folgender Personen:

* James Craik (Mediziner) (1730–1814), schottisch-US-amerikanischer Mediziner
 James Craik (Priester) (1806–1882), US-amerikanischer Priester, Jurist und Architekt 

Siehe auch:
 James Craig